Население Бельгии по данным Бельгийского статистического бюро "Statbel" на 1 января 2021 года составляет 11 521 238 человек. Из них 50,8 % составляют женщины и 49,2 % — мужчины. Население Бельгии выросло на 55 336 человек, или на 0,49 % в годовом исчислении, что соответствует показателям прироста населения в последние несколько лет. По состоянию на 2016 год, 69,8% населения Бельгии составляло коренное население, 16,5% - иммигранты первого поколения, а 13,7 % — иммигранты второго поколения. По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Бельгии проживало 2 миллиона иммигрантов, составляющих 17,2% населения страны. По состоянию на 2021 год, 67,3% населения Бельгии составляло коренное население, 20,1% бельгийцы иностранного происхождения и 12,6% иммигранты.

Статистика 
С 1900 года население Бельгии в млн. человек, естественный прирост на 1000 человек, миграционный прирост (на 1000 человек) и суммарный коэффициент рождаемости (2,1 уровень воспроизводства населения).

Демографическая статистика с 1900 года 

Население по данным Евростат

Урбанизация и распределение населения по регионам страны 
Почти всё население Бельгии составляет городское население — 98 % в 2020 году, при этом в 2015-20 гг. данный показатель продолжал расти со средним темпом +0,6% в год.

Бельгия отличается высокой плотностью населения (374 человека на 1 км²), уступая по этому параметру в Европе только Нидерландам и некоторым государствам-карликам, таким как Монако. Самая высокая плотность населения по стране наблюдается в районе, ограниченном городами Брюссель — Антверпен — Гент — Лёвен (так называемый «фламандский ромб», ). Самая низкая плотность населения в Арденнских горах (провинция Люксембург).

На 1 января 2019 года Фламандский регион имел численность населения около 6.589.069 жителей (плотность населения 483,6 чел/км²). Самые населённые города — Антверпен (523.248), Гент (262.219) и Брюгге (118.325). При этом антверпенская агломерация насчитывает более 1 млн жителей.

Валлония имела численность населения в 3.633.795 жителей (плотность населения 215,7 чел/км²). Самые густонаселённые города — Шарлеруа (202.267), Льеж (197.327) и Намюр (110.779).

В Брюсселе проживает 1.208.542 человек (плотность населения 7488,69 чел/км²) в 19 столичных окружных муниципалитетах, крупнейшие из которых - собственно, Брюссель, Схарбек и Андерлехт, в каждом из которых проживают более 100 тысяч жителей. Численность населения брюссельской агломерации - более 2 млн человек.

Половозрастная структура населения Бельгии 

 0-14 лет: 17.22% (муж. 1,033,383/жен. 984,624) 15-24 лет: 11.2% (муж. 670,724/жен. 642,145)  25-54 лет: 39.23% (муж. 2,319,777/жен. 2,278,450)  55-64 лет: 13.14% (муж. 764,902/жен. 775,454)  65 лет и старше: 19.21% (муж. 988,148/жен. 1,263,109) (по состоянию на 2020 г.)

Средний возраст 
Общий показатель:  41,6 лет;

Мужчины: 40,4 лет;

Женщины: 42,8 лет (показатели за 2020 г.).

Рост численности населения 
Рост населения страны в основном достигается двумя демографическими факторами:

 положительный естественный прирост (+ 7.155 человек в 2018 году), что составляет 12,5% от общего прироста населения;
 положительное сальдо миграции: приток иммигрантов значительно превышает отток населения из страны (+50.180 человек в 2018 году), что даёт наибольшую часть прироста населения (87,5%).

Уровень рождаемости в Бельгии по состоянию на 2020 год составляет 11,1 родившихся на 1000 жителей. Показатель фертильности бельгиек находится на уровне 1,77 новорождённых на женщину. Уровень смертности - 9,8 на 1000 человек. Детская смертность составляет 3,3 умерших на 1000 родившихся, что является одним из самых низких показателей в мире, наравне с такими странами, как Австрия, Германия, Израиль или Люксембург. Материнская смертность при родах составляет 5 человек на 100.000 рожениц (по состоянию на 2017 год), что также является очень хорошим показателем.

Таким образом, в Бельгии регистрируется небольшой естественный прирост населения. Сохраняется негативная тенденция сокращения числа родившихся: в 2017 году в стране впервые родилось меньше 120.000 человек. По итогам 2018 года тенденция сохранилась: было зарегистрировано 117.800 рождений. Снижение заметно, особенно если принять во внимание, что в начале десятилетия за год родилось 129.000 человек (129.173 в 2010 году).

Чистый миграционный прирост численности населения в Бельгии в 2020 г. составил 4,8 мигранта на 1000 жителей. Учитывая продолжающийся рост общей численности населения, именно международная миграция является движущей силой продолжающегося роста населения. Первые пять мест среди групп иммигрантов по гражданской принадлежности занимают сами бельгийцы, возвращающиеся на родину после пребывания за границей, румыны, французы, голландцы и итальянцы. Однако расклад меняется, если привести статистику не по абсолютному числу мигрантов, а по сальдо миграции: преобладанию въезжающих над выезжающими. В этом случае, первое место у граждан Румынии (на 9.144 чел. больше иммигрировало, чем уехало из Бельгии), за ними следуют марокканцы (+4.110), французы (+3.198), афганцы (+3.121) и сирийцы (+2.975).

Средняя продолжительность жизни 
Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения по состоянию на 2020 год достигла 81,4 года (78,8 лет у мужчин, 84,2 года у женщин). По данному показателю Бельгия занимает 31-е место в мире, обгоняя Финляндию, Данию и Германию, но отставая от таких стран, как соседние Нидерланды и Люксембург, Швейцария, Норвегия, Австралия и Новая Зеландия.

Этнический состав населения 
Две главные этнические группы, составляющее население страны — фламандцы (около 56 % населения, 6,4 млн человек) и валлоны (около 36 % населения, 4,1 млн человек). Фламандцы живут в пяти северных провинциях Бельгии (см. Фландрия) и говорят на нидерландском языке и его многочисленных диалектах. Валлоны живут в пяти южных провинциях, составляющих Валлонию, говорят на французском, валлонском и некоторых других языках. Ещё 73 тысячи немецкоязычных бельгийцев проживает в Валлонии у границы с Германией. Впрочем, по мнению исследователя Д.Левинсона, фламандцы и валлоны скорее представляют "сообщества", а не самостоятельные этносы, так как для их представителей не составит труда перейти из одного сообщества в другое, сменив место жительства и выучив, соответственно, французский или нидерландский язык.

После независимости Бельгия была франкоориентированным государством, и единственным государственным языком сначала был французский, хотя фламандцы всегда составляли большинство населения. Даже во Фландрии французский долгое время оставался единственным языком среднего и высшего образования.

После Первой мировой войны в Бельгии возникло движение за эмансипацию нидерландоязычного населения. Результатам его стала так называемая «языковая борьба» (). Борьба стала приносить плоды к шестидесятым годам XX века. В 1963 году был принят пакет законов, регламентирующий использование языков в официальных ситуациях. В 1967 впервые был создан официальный перевод конституции Бельгии на нидерландский. К 1980 оба главных языка страны были фактически уравнены в правах. С 1993 г. Бельгия была разделена на округа, являющиеся субъектами федерации. Единственным официальным языком на территории Фламандского округа является нидерландский.

Трудно подсчитать, какая доля населения Брюсселя идентифицирует себя как фламандцы, а какая - как валлоны, но, по различным оценкам, 80% жителей Брюссельского столичного региона используют для общения дома французский язык, и лишь 20% - нидерландский. За последние годы значительно выросло число брюссельцев, чьим родным и основным разговорным языком является арабский. Большинство населения Брюсселя в разной степени разговаривает минимум на трёх языках - французском, нидерландском и английском (их знание, как правило, входит в число базовых требований для устройства на работу в столице). Указатели, вывески на государственных учреждениях, таблички с названиями улиц и реклама дублируются на двух языках.

Национальные меньшинства 
21,3% населения Бельгии составляют уроженцы других государств. В таблице указано распределение иностранцев по странам происхождения.

Русские в Бельгии 

По статистике, в 2018 году в Бельгии проживало около 60 тысяч человек, родившихся в России, однако, эти цифры не являются исчерпывающими: они включают и тех, кто родился в СССР. Точное число русских не поддаётся точному подсчёту, так как многие россияне, проживающие в Бельгии, не являются представителями титульного российского этноса (напр., татары, украинцы). Посольство России в Бельгии ещё в 2012 году оценивало численность русскоязычных и этнических русских в стране в 70 тысяч, а ассоциация, занимающаяся интеграцией русскоязычного сообщества в Бельгии «Русский дом» — в 100 тысяч человек.

В 2017 г. на территории страны проживало 12 259 граждан России, не имевших бельгийского гражданства. Более 60 % из них проживали во Фландрии, около 30 % — в Валлонии и порядка 10 % — в Брюсселе. С 2008 по 2016 г. более 12 тысяч россиян получили бельгийский паспорт, заняв, таким образом, четвёртое место среди представителей стран, чьи граждане натурализовались в Бельгии.

Религиозный состав населения 
По состоянию на 2019 год, большинство верующих (ок. 54% населения) — католики. Ещё 3% населения — протестанты, 1% — православные и около 2% являются приверженцами других христианских течений. 21% населения считает себя агностиками, 10% — атеистами. 5% жителей страны исповедуют ислам, не более 0,3% — иудаизм, примерно столько же — буддизм.

Эти данные оценочные, так как в ходе переписи населения, граждане имеют право не высказываться о своем отношении к религии. Наиболее быстрорастущей является мусульманская община. В крупных городах, таких как Антверпен или Брюссель, мусульмане уже составляют значительную долю населения. Согласно оценкам Исследовательского центра Пью, к 2030 году численность мусульманской общины вырастет до 10,2% населения страны. При этом, если уровень миграции из стран, исповедующих ислам, останется на текущем уровне или вырастет, доля мусульман достигнет, соответственно 15,1% и 18,2%.

Примечания 

Население Бельгии